Андрис Г. (Адри) ван Дейк (; родился 27 декабря 1944 года, Амстердам) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего, выступал за команды «Аякс» и «Де Волевейккерс».

Клубная карьера 
Адри ван Дейк начинал футбольную карьеру в амстердамском «Аяксе», играл за молодёжный состав. В первой команде он дебютировал 9 февраля 1964 года в матче третьего раунда кубка Нидерландов против «Спарты», выйдя в стартовом составе. Встреча проходила на стадионе «Хет Кастел» и завершилась победой гостей со счётом 0:1.

Перед началом сезона 1963/64 нападающий был заявлен за основной состав.   В чемпионате ван Дейк впервые сыграл 13 сентября против МВВ. Встреча, проходившая в гостях, завершилась вничью — 2:2. В том сезоне Адри ещё один раз выходил на поле в основном составе — в товарищеском матче с «Де Волевейккерс», против которого он сделал дубль.

Летом 1965 года ван Дейк подписал контракт с клубом «Де Волевейккерс», и помимо него, команда из Амстердама усилилась ещё двумя игроками «красно-белых» — Рёйтером и Фенсом.

Личная жизнь 
Его дядя, Ге ван Дейк, тоже был футболистом — играл за «Аякс» и сборную Нидерландов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ererat.nl 
 Профиль на сайте afc-ajax.info 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Де Волевейккерс»